Napier steht für:
 Napier (Familienname), einen Familiennamen
 Edinburgh Napier University, eine Universität in Edinburgh
 (7096) Napier, einen Asteroiden des Hauptgürtels
 Napier & Son, einen britischen Hersteller von Autos und Flugmotoren
 Robert Napier & Sons, eine britische Werft im 19. Jht.
 Napier Island, Insel vor der Westküste des Grahamlands, Antarktika
 Napier Mountains, Gebirge im Enderbyland, Antarktika
 Napier Peak, Berg auf der Livingston-Insel, Südliche Shetlandinseln, Antarktis
 Napier Rock, Klippenfelsen im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis

Orte

 Napier (Western Australia)

in Neuseeland:
 Napier (Neuseeland)

in Südafrika:
 Napier (Südafrika)

in den Vereinigten Staaten:
 Napier (Iowa)
 Napier (Kentucky)
 Napier (Michigan)
 Napier (Missouri)
 Napier (Ohio)
 Napier (Pennsylvania)
 Napier (Tennessee)
 Napier (Texas)
 Napier (West Virginia)
 Napier Field (Alabama)